— японский пловец, двукратный олимпийский чемпион.

Ёсиюки Цурута родился в 1903 году в деревне Исики района Кагосима префектуры Кагосима (ныне это место находится внутри границ города Кагосима). С 1920 года стал работать на железной дороге, в 1924 году пошёл добровольцем во флот и стал служить в сухопутных частях Императорского флота в Морском районе Сасэбо. В 1925 году Ёсиюки Цурута принял участие во 2-х Играх Храма Мэйдзи, где стал первым на дистанции 200 м брассом. В 1928 году он в составе сборной Японии принял участие в Олимпийских играх в Амстердаме и завоевал золотую медаль.

По возвращении в Японию Ёсиюки Цурута поступил в юридическую школу при университете Мэйдзи, по окончании которой пошёл работать на Южно-Маньчжурскую железную дорогу. В 1932 году Южно-Маньчжурская железная дорога проспонсонировала его участие в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, где он вновь завоевал золотую медаль.

С 1934 года Ёсиюки Цурута стал директором департамента физвоспитания в муниципалитете города Нагоя. В 1943 году он был призван во флот.

По окончании Второй мировой войны Ёсиюки Цурута стал работать в выходящей в префектуре Эхиме газете «Эхимэ Симбун». В 1948 году он стал советником Всеяпонской Ассоциации плавания, с 1949 года начал борьбу за включение плавания в программу физического воспитания в школах.

В 1968 году Ёсиюки Цурута был включён в Международный зал славы плавания. В 1974 году японское правительство наградило его орденом Восходящего солнца 4-й степени.

Ссылки 
 

Пловцы Японии
Олимпийские чемпионы от Японии
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 1928 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1932 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1928 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1932 года
Кавалеры ордена Восходящего солнца 4 класса
Включённые в Зал Славы мирового плавания